Рената Коссобудзкая () — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Родилась в Варшаве. Дебютировала в театре в 1946 году в Гдыне. Актриса театров в Познани, Радоме и Варшаве. Выступала в спектаклях польского «театра телевидения» в 1957—1994 годах и в радиопередачах «театра Польского радио» с 1957 года. Умерла в «Доме Актёра в Сколимуве» в городе Констанцин-Езёрна.

Фильмография 
  — Атлантическая повесть / Opowieść atlantycka
  — Два ребра Адама / Dwa żebra Adama
  — Вернись, Беата! / Beata
  — Марыся и Наполеон / Marysia i Napoleon
 - — Клуб профессора Тутки / Klub profesora Tutki (в сериях 2 и 8)
  — Колумбы / Kolumbowie (только в 1-й серии)
  — Дом святого Казимира / Dom świętego Kazimierza
  — Канун весны / Przedwiośnie

Признание 
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1976 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1987 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1993 — Диплом праведника мира.

Ссылки 

Праведники народов мира в Польше
Персоналии:Холокост в Польше
Киноактрисы Польши